Podopteryx:

 Podopteryx  — род стрекоз из семейства Megapodagrionidae.
 Podopteryx   — невалидное название динозавра Шаровиптерикс.